Безвозрастный — понятие, относящееся к человеку или предмету, возраст которых невозможно определить, поскольку его либо вовсе нет, либо же он не меняется. Кроме того, понятие так же описывает то, что могло всегда существовать без определённого начала или конца.

Безвозрастность как термин может быть использован в качестве синонима бессмертия; однако, чаще всего, это понятие соотносится с идеей вечной молодости.

Безвозрастные люди 
Это понятие так же может быть отнесено и к людям, умственные и физические свойства которых кажутся молодыми для их биологического возраста.

Певцы-кастраты эпохи Возрождения старели несколько иначе, нежели другие мужчины, поскольку в их организме имелась нехватка тестостерона и других гормонов, влияющих на внешность и рост. В частности, Алессандро Морески (1858—1922) был описан как исполнитель без волос на лице, обладающий детским голосом и внешностью.

Современные примеры 

Иллюзия безвозрастности кажется целью для многих знаменитых людей, например, для звёзд Голливуда, которые, как известно, стремятся к этому, порой прибегая к уколам ботокса, гиалуроновой кислоты, пластической хирургии, имплантации зубов, пересадке волос и др… Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Эминем, «Weird Al» Янкович, Джейми Ли Кертис и Мадонна особенно часто упоминаются в СМИ из-за их попыток казаться «вечно молодыми». Отмечают также многолетнее постоянство внешнего вида Дженифер Энистон. Возраст Энди Милонакиса также неоднозначен для многих зрителей, поскольку известно, что он страдает гормональным расстройством, которое позволяет ему играть роль молодого подростка в своих шоу, несмотря на то, что он, в действительности, намного старше. Другой знаменитостью, которую обычно называют подростком, является актёр Эдди Редмэйн, 1982 года рождения, из-за отсутствия у него бороды, из-за чего многие считают, что он выглядит не старше 20 лет.

Актриса Сюзанна Сомерс объясняла свою молодость применением заместительной терапии биоидентичными гормонами. Её книга «Ageless» 2006 года продолжает тему её книги The Sexy Years 2004 года о том, что восстановление гормонов (особенно половых) до уровня молодого возраста является главным фактором в обретении нестареющей внешности.

Способы достижения нестареющего возраста 
Косметика существует в основном для того, чтобы якобы помочь в попытках уменьшить влияние старения. Известно, что её использование порой ведёт к появлению несовместимых индикаторов возраста (например, наличие рыжих волос и морщин на лице), что затрудняет определение возраста.

Ботокс, силиконовые имплантаты, подтяжки живота, подтяжка лица и ринопластика — это примеры операций, направленных на устранение признаков старения. Однако рано или поздно последствия уходящих лет все же начинают проявляться на теле, поскольку оно подвергается износу. Ученые всего мира также работают над поиском причин старения и разрабатывают различные объяснительные теории, однако необходимо провести ещё много исследований, прежде чем это явление будет полностью понято и потенциально контролируемо.

Мифология 
Боги и богини считались бессмертными и вечномолодыми во многих древних мифах.. В греческой мифологии бессмертие достигается тем, что боги поедают амброзию (бессмертие происходит от их крови, ихора); в скандинавской мифологии боги, съедают золотые яблоки, предоставленные Идунной — богиней вечной юности; а в китайской мифологии боги потребляли персики бессмертия.

СМИ и художественная литература

Комиксы и мультфильмы 
В аниме, манге, мультфильмах, комиксах и других иллюстративных медиа безвозрастность занимает значимое место. Персонажи и ситуации инсценируются в вечном настоящем, где изменения и причинность считаются произвольными и одноразовыми. Нестареющие персонажи в комиксах часто предстают в образе супергероев, получающих бессмертные или вневременные свойства благодаря ускоренному или сверхъестественному исцелению, путешествиям во времени, межпространственному происхождению и другим вымышленным приспособлениям. комиксах и мультфильмах безвозрастность иногда используется для сохранения непрерывности в плавающей временной шкале или эпизодическом формате соответственно. Например, Микки Маус, Багз Банни, Том и Джерри — нестареющие персонажи мультфильмов и комиксов.

Журнальное чтиво 
Продолжительные серии pulp-журналов могут развивать нестареющих персонажей. Главным героям «Мальчиков Харди» по-прежнему 17 и 18 лет, и они находятся примерно в «настоящем времени» с 1926 года. То же самое можно сказать и о серии «Нэнси Дрю». Нэнси остается 18-летней на протяжении многих десятилетий (хотя начинала она в 16 лет).

Джеймс Бонд также известен как нестареющий персонаж. Некоторые из его союзников, включая М, Кью, мисс Манипенни, Билла Таннера и Феликса Лейтера, также не стареют на протяжении всей серии романов и фильмов, которые начались в 1953 и 1962 годах соответственно. Ян Флеминг, создатель Бонда, изменял детали ранней его жизни и менял даты, чтобы возраст Бонда подходил для историй. Подобная практика называетсяретконнингом.

Фантастическая литература 
Эльфы Толкина являются знаковым примером существ, которые не имеют возраста. Они не поддаются энтропии и распаду, в отличие от людей и остальных представителей Средиземья. Толкин описал своих эльфов как молодых на вид, но с некоторыми признаками «мудрости» и опыта в их взгляде и поведении; Толкин также заявлял, что и эльфы действительно могут испытывать старение — не старея, но изменяя другие черты своего облика. Сочетание физической молодости и огромной умственной зрелости может сделать воспринимаемый возраст эльфа неопределимым и чуждым по меркам смертных.

Аэс Седай из цикла Роберта Джордана «Колесо времени» описаны как нестареющие. Особенность их магических способностей продлевает им жизнь и делает их возраст трудно определимым, несмотря на их белые волосы и физическую хрупкость.

Телевидение и мыльные оперы 
На телевидении процесс необычно быстрого старения персонажа (как правило, ребёнка) был распространен в мыльных операх и известен как синдром быстрого старения мыльной оперы или же SORAS. Обратный эффект, когда персонажи не стареют в типичном для них темпе или фактически становятся моложе, известен под более современным, противоположным термином, известным как de-SORAS. В британском телесериале «Доктор Кто», который включает в себя путешествия во времени, все воплощения Доктора не стареют, за исключением Первого. В эпизоде приключений Сары Джейн «‎Смерть Доктора» также подразумевается, что первые спутники Доктора Ян Честертон и Барбара Райт никогда не старели после своих путешествий; кроме того, несмотря на то, что между «Одиннадцатым часом» и «‎Ангелы захватывают Манхэттен» прошло 10 лет жизни Понд-Уильямсов, за ними не было замечено никаких основных признаков, связанных со старением. Несколько персонажей телесериала ABC 2011 года «‎Однажды в сказке» не стареют либо из-за воздействия Темного проклятия, либо из-за времени, проведенного в Неверленде; в случае с Крюком верно и то, и другое. Другие персонажи, такие как Румпельштильтскин или Мерлин и его ученик, не стареют из-за того, что обладают бессмертием.

См. также 
 Андрогиния
 Неограниченный срок службы
 Продление жизни
 Неотения
 Педоморфоз
 Омоложение
 Неверленд, место в мифах Питера Пэна, где люди могут вечно оставаться молодыми

Примечания 

Старение
Омоложение
Возраст человека